MRW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lolland Falster Maribo (Danimarca)
 mrw – codice ISO 639-3 della lingua maranao